Tibor Fábián (26 de julho de 1946 - 6 de junho de 2006) foi um futebolista húngaro, que atuava como defensor.

Carreira 
Tibor Fábián fez parte do elenco da Seleção Húngara de Futebol, da Euro de 1972.

Ligações Externas 
Perfil em FIFA.com 

Jogadores da Seleção Húngara de Futebol
Jogadores da Eurocopa de 1972